Меркендорф (нем. Merkendorf) — топоним.

 Меркендорф (Средняя Франкония) — город в Германии, в земле Бавария. 
 Меркендорф (Тюрингия) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Меркендорф (Штирия) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия.